

Montagne
 Monte Altissimo – nelle Prealpi Bergamasche
 Monte Altissimo –  nelle Prealpi Giudicarie
 Monte Altissimo di Nago – nelle Prealpi Gardesane Orientali
 Monte Altissimo – nelle Alpi Apuane

Altro 
 Altissimo – comune in provincia di Vicenza
 Renato Altissimo – imprenditore e politico italiano